Нальчик 2010 — третий турнир серии Гран-при среди женщин 2009—2010 годов, проходил в Нальчике с 25 апреля по 8 мая.

Регламент турнира 
Контроль времени: 1,5 часа на первые 40 ходов, 30 минут на окончание партии и 30 секунд добавления на ход, начиная с 1-го хода.

Участницы

Движение по турам

Таблица

Ссылки 
 Официальная страница

Международные соревнования по шахматам в России
2010 год в шахматах
Спортивные соревнования в Нальчике
Апрель 2010 года
Май 2010 года
Спорт в России в 2010 году